Тринадцать кораблей Королевского флота были названы HMS Revenge (Месть), включая:

 HMS Revenge — 46-пушечный галеон; спущен на воду в 1577 году; принимал участие в сражении с Непобедимой армадой в 1588 году; был захвачен испанским флотом в 1591; затонул во время плавания в Испанию.
 HMS Revenge — 42-пушечный корабль, первоначально торговый; куплен роялистами в 1650 году; его экипаж перешел на сторону парламентариев в 1652 году; был переименован в Marmaduke; был затоплен в 1667 году для защиты гавани.
 HMS Revenge — 58-пушечный фрегат 3 ранга; спущен на воду в 1654 году как Newbury; был переименован в Revenge после реставрации Стюартов; отправлен на слом в 1678 году.
 HMS Revenge — 70-пушечный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1699 году; был переименован в Buckingham в 1711 году; в 1727 году превращен в блокшив; затоплен в 1745 году.
 HMS Revenge — 70-пушечный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1673 году как HMS Swiftsure; был переименован в Buckingham в 1716 году; трижды был перестроен; продан в 1787 году.
 HMS Revenge — 28-пушечный фрегат; спущен на воду в 1755 году; отправлен на слом в 1782 году.
 HMS Revenge — 14-пушечный бриг-шлюп; спущен на воду в 1778 году; захвачен американцами в 1779 году.
 HMS Revenge — 8-пушечный куттер; куплен в 1796 году; продан в 1798 году.
 HMS Revenge — 74-пушечный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1805 году; отправлен на слом в 1849 году.
 HMS Revenge — 91-пушечный винтовой корабль 2 ранга; спущен на воду в 1859 году; был переименован в HMS Empress в 1891 году; использовался как учебное судно; был продан в 1923 году.
 HMS Revenge — броненосец типа Ройял Соверен; спущен на воду в 1892 году; был переименован в HMS Redoubtable в 1915 году; продан на слом в 1919 году.
 HMS Revenge — линкор типа Ривендж; заложен как HMS Renown но переименован 1913 году; спущен на воду в 1915 году; переведен на рейдовую службу в 1945 году; отправлен на слом в 1948 году.
 HMS Revenge — подлодка типа Резолюшн; спущен на воду в 1968 году; переведен на рейдовую службу в 1945 году; отправлен на слом в 1995 году.